Dievenow ist der deutsche Name für

 Dziwna, Meeresarm der Ostsee an der Insel Wollin
 Dziwnów, Stadt in der Woiwodschaft Westpommern in Polen